|-
| 159701 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159702 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159703 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159704 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159705 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159706 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159707 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159708 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159709 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159710 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159711 - ||  || 15 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159712 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159713 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159714 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159715 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159716 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159717 - ||  || 5 ianuarie 2003 ||  || , 
|-
| 159718 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159719 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159720 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159721 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159722 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159723 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159724 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159725 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159726 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159727 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159728 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159729 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159730 - ||  || 24 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159731 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159732 - ||  || 24 februarie 2003 ||  || 
|-
| 159733 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159734 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159735 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159736 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159737 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159738 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159739 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159740 - ||  || 9 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159741 - ||  || 10 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159742 - ||  || 10 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159743 Kluk ||  || 23 martie 2003 || Kleť || , 
|-
| 159744 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159745 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159746 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159747 - ||  || 23 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 159748 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159749 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159750 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159751 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159752 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159753 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159754 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159755 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159756 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159757 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159758 - ||  || 31 martie 2003 ||  || 
|-
| 159759 - || 2003 GK || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159760 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159761 - ||  || 6 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159762 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159763 - ||  || 8 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159764 - ||  || 1 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 159765 - ||  || 25 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159766 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159767 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159768 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159769 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159770 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159771 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159772 - ||  || 29 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159773 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159774 - ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159775 - ||  || 5 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159776 Eduardoröhl ||  || 2 mai 2003 ||  || I. Ferrin, 
|-
| 159777 - || 2003 KX || 21 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 159778 Bobshelton ||  || 24 iunie 2003 ||  || 
|-
| 159779 - ||  || 25 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159780 - ||  || 26 iunie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159781 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159782 - ||  || 29 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159783 - ||  || 29 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 159784 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159785 - ||  || 4 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159786 - ||  || 14 iulie 2003 ||  || 
|-
| 159787 - ||  || 30 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159788 - ||  || 30 iulie 2003 ||  || 
|-
| 159789 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159790 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159791 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159792 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159793 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159794 - ||  || 29 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159795 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159796 - ||  || 26 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159797 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159798 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159799 - ||  || 15 septembrie 2003 || Kleť || 
|-
| 159800 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-